Darío Ramos puede referirse a:

 Darío Ramos Morales (1996-), futbolista cubano;
 Darío Ramos Pinazo (1999), futbolista español.